Pulau Saumang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Saumang (ö i Indonesien, lat -3,13, long 100,31), Sumatera Barat, 
 Pulau Saumang (ö i Indonesien, lat -3,24, long 100,52), Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar